Cyaneidae är en familj av maneter. Cyaneidae ingår i ordningen skivmaneter, klassen maneter, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyaneidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skivmaneter
Cyaneidae